

Patronyme 
Carmignac est un patronyme français, porté notamment par :
 Édouard Carmignac, fondateur de la société Carmignac.
 l'abbé Jean Carmignac, 1914 – 1986, prêtre catholique séculier français qui a consacré sa vie à l'étude des textes des évangiles.

Personnes morales 
 Carmignac, société française de gestion d'actifs.
 Fondation Carmignac, fondation d'entreprise axée sur la gestion d'une collection d'art contemporain.

Voir aussi 
le Prix Carmignac Gestion du photojournalisme, prix de photographie français décerné annuellement par la Fondation Carmignac.

Homonymie de patronyme